Blauwe oorfazant
 Bruine oorfazant
 Tibetaanse oorfazant
 Witte oorfazant